L'édition masculine 2016 du tournoi de tennis du Brésil se déroule du 22 au , sur terre battue en extérieur à São Paulo. Elle appartient à la catégorie ATP 250. Pablo Cuevas remporte l'épreuve en simple, Julio Peralta et Horacio Zeballos celle en double.

Faits marquants

Format de la compétition 
Le tournoi se déroule toujours à São Paulo sur terre battue. Après 4 éditions en conditions "indoor", le tournoi revient à un environnement extérieur, plus classique dans la pratique du tennis sur terre battue. Il était en effet le seul événement se pratiquant en intérieur et sur terre battue de 2012 à 2015.

Forfaits 
On note les forfaits de l'Argentin Guido Pella et de l'Italien Fabio Fognini (élongation musculaire abdominale), respectivement remplacés par l'Espagnol Roberto Carballés Baena et l'Italien Luca Vanni.

Lauréats 
Le tenant du titre Pablo Cuevas, remporte son  en simple en battant en finale Pablo Carreño-Busta. Il s'agit du  et du  sur terre battue de l'Uruguayen. Il s'impose donc pour la  à São Paulo, soulevant ainsi son  de la saison (après avoir remporté le plus important de sa carrière, à Rio de Janeiro la semaine précédente).

En double, Julio Peralta et Horacio Zeballos remportent leur  ensemble en battant en finale la paire espagnole Pablo Carreño-Busta - David Marrero. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Primes et points 

NB : Si une tête de série est éliminée dès son entrée en lice, elle remporte les points d'une défaite au , même si elle en a été exemptée.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Brésil
 Saison 2016 de l'ATP
 Tournoi de tennis du Brésil (WTA 2016) (tournoi féminin)
 Tournois ATP 250

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2016
Sao Paulo
Sport au Brésil en 2016
Tennis en février 2016